Кубок Китайской футбольной ассоциации (中国足协杯, ) — соревнование для китайских футбольных клубов, которое проводится Китайской футбольной ассоциацией (1995—2006, с 2011). Победитель Кубка получал право на следующий год представлять Китай в Лиге чемпионов АФК. С 2007 года формат Кубка был изменен, а право выступать в Лиге чемпионов АФК получила команда, занявшая четвёртое место в Суперлиге Китая по футболу.

19 февраля 2011 года на Исполкоме Китайской футбольной ассоциации было официально объявлено о возобновлении после пятилетнего перерыва розыгрыша Кубка Китайской футбольной ассоциации. «Особый статус» получили четыре призёра Суперлиги-2010, а напрямую в финальную стадию розыгрыша попали восемь сильнейших клубов китайской Суперлиги. В новом формате в розыгрыше примут участие клубы Суперлиги и Лиги Цзя-А. Первый этап стартует 4 мая 2011 года, второй — 11 мая, третий — 25 мая. В следующем розыгрыше представителей Суперлиги, вошедших напрямую в 16 сильнейших (второй этап розыгрыша) будет 5-10. В первом круге будут принимать участие 14 клубов-представителей Лиги Цзя-А, а также оставшиеся 6 представителей Суперлиги. По итогам встреч первого круга (20 команд) 10 команд, одержавших победы, попадут во второй круг.

История 
История возникновения кубка Китая по футболу восходит к 1956 году, когда впервые прошел розыгрыш кубка.
Затем розыгрыш возобновился в 1960 году.
В старом формате соревнование проводилось с 1984 года по 1992 год (специализированный формат).
В новом формате — с 1995 по 2006 год (в профессиональном футболе), когда было приостановлено. В 2009 году было запланировано возобновление кубка для первых трех лиг Китая по футболу, однако до 2011 года не проводился.

Титульным спонсором розыгрыша выступали компании:
 Philips (1995—2000);
 Mexin Door (2001);
 Fujifilm (2002);
 Blue Ribbon Beer (2003—2004);
 Toshiba (2011—2013)
 Yanjing Beer (2014—)
По названию титульного спонсора назывался и розыгрыш кубка (например, 2001 — , 2002 — , 2003/04 — ).

Все финалы Кубка 

1 Выигрыш по правилу гола в гостях

Победители Кубка

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
 Суперкубок Китайской футбольной ассоциации
 Кубок Суперлиги Китая по футболу
 Суперлига Китая по футболу
 Лига Цзя-А Китайской футбольной ассоциации

Кубок Китайской футбольной ассоциации